Schönhagen (Eichsfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Schönhagen, een klein dorp in de gemeente Extertal in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Osina (Duits: Schönhagen), een plaats in de Poolse powiat Goleniowski